Venant du latin devotus, ce mot est composé de la préposition de- et de voveo (« vouer ») et signifie « vouée à Dieu », Dévote est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Prénom 
Dévote est un prénom féminin antique, très peu usité au .
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Dévote.

Sainte chrétienne 
 Sainte Dévote, martyre d'origine corse, patronne principale de l'île ainsi que de la principauté de Monaco. « Sainte Dévote » est le nom du premier virage du circuit de Monaco.

Nom commun 
 Féminin du mot dévot, dévote signifie notamment « attachée aux pratiques religieuses ».

Notes et références

Articles connexes 
 Liste de prénoms français et de la francophonie

Homonymie de prénom
Prénom féminin